Hendrix steht für:

 Hendrix Genetics, US-amerikanisches Tierzuchtunternehmen
 Hendrix (Mondkrater), benannt nach Don Hendrix

Hendrix ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hendrix (* 1991 oder 1992), US-amerikanischer Pokerspieler
 Al Hendrix (* 1934), US-amerikanischer Rock’n’Roll- und Country-Sänger
 Amanda Hendrix (* 1968), US-amerikanische Planetenforscherin
 Bert Hendrix (1932–2010), polnisch-deutscher Schlagersänger
 Broder B. Hendrix (* 1966), deutscher Schauspieler
 Brunhilde Hendrix (1938–1995), deutsche Leichtathletin
 Don Hendrix (1905–1961), US-amerikanischer Optiker und Instrumentenbauer
 Elaine Hendrix (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Emile Hendrix (* 1955), niederländischer Springreiter, Trainer und Pferdehändler
 Friedrich Hendrix (1911–1941), deutscher Leichtathlet
 Herman E. Hendrix (1880–1948), US-amerikanischer Steinmetz, Lehrer und Politiker 
 Holly Hendrix (* 1997), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Leslie Hendrix (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Jimi Hendrix (1942–1970), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Komponist
 John W. Hendrix (* 1942), US-amerikanischer Offizier, General der US Army
 Jorrit Hendrix (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Joseph C. Hendrix (1853–1904), US-amerikanischer Politiker
 Margie Hendrix (1935–1973), US-amerikanische Blues- und Soulsängerin
 Michel Hendrix (* 1987), niederländischer Springreiter
 Nick Hendrix (* 1985), britischer Schauspieler
 Richard Hendrix (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robin Hendrix (* 1995), belgischer Langstreckenläufer
 Terri Hendrix (* 1968), US-amerikanische Countrysängerin
 Timi Hendrix (* 1983), deutscher Rapper
 Victor Hendrix (1935–2021), deutscher Ruderer
 Wanda Hendrix (1928–1981), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch: 
 Hendricks
 Hendrickx
 Hendriks
 Hendriksz
 Henrix